Заботливые Мишки:
 Заботливые мишки — франшиза открыток и плюшевых мишек.
 Заботливые Мишки — мультфильм 1985 года.
 Заботливые Мишки — мультсериал 1985 года.